RC2 steht für:

 RC2 (Blockchiffre), ein Algorithmus
 die zweite Version des Galaxienkatalogs Reference Catalogue of Bright Galaxies
 eine Stufe von Release Candidates, eine bestimmte Softwareversion
 Resistance class 2 (eine Einbruchschutz-Klasse), siehe Einbruchschutz#Einbruchschutznormen

Rc2 steht für:
 SJ Rc2, eine Elektrolok zweite Generation

Abkürzung